Stanisław Wasilewski, członek Rady Zastępczej Tymczasowej 1794
 Stanisław Wasilewski (1910–?), działacz komunistyczny, poseł, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie
 Stanisław Wasilewski (1926–1979), żołnierz, pracownik przemysłu lotniczego
 Stanisław Wasilewski (1907–1990), kolarz szosowy
 Stanisław Wasilewski, pisarz
 Stanisław Wasilewski, plastyk
 Stanisław Wasilewski, architekt